Australian Goldfields Open 2012 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 9 och 15 juli 2012 i Bendigo Stadium i Bendigo, Victoria, Australien. Det var den andra rankingturneringen för säsongen 2012/2013.

Regerande mästare var Stuart Bingham.

Barry Hawkins vann sin första rankingtitel genom att besegra Peter Ebdon med 9–3 i finalen.

Prispengar
Fördelningen av prispengarna var som följer (allt i AUD):

Vinnare: 70 000
Tvåa: 30 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 15 000
Sista 16: 10 000
Sista 32: 7 500
Sista 48: 2 000

Högsta break, ej TV-sänt: 500
Högsta break, TV-sänt: 2 500

Totalt: 435 000

Kval

Kvalet spelades i fyra omgångar mellan 12 och 15 juni 2012 i World Snooker Academy i Sheffield, England. Alla matcher spelades i bäst av 9 frames. Två av de 16 kvalvinnarna lottades att spela mot två australienska wild cards i Bendigo 9 juli 2012, vinnarna gick tillsammans med övriga 14 kvalvinnare in i huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Referenser

Externa länkar 
 snooker.org

2012 i Australien
Australian Open (snooker)